Мулдагалиев — тюркоязычная фамилия; женская форма Мулдагалиева. Известные носители:
 Мулдагалиев, Джубан (1920—1988) — казахский поэт, лауреат Государственной премии СССР, народный писатель Казахской ССР.
 Молдагалиев, Дидар Манарбекович (1984) — казахстанский самбист и дзюдоист.
 Молдагалиев, Тимур Канатович (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Мулдагалиев, Туманбай (1935—2011) — поэт, народный писатель Казахстана.